Села:
 Медведівці — Закарпатська область, Мукачівський район
 Медведівці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район